Charles de Batz de Castelmore, beter bekend als D'Artagnan
 D'Artagnan (film) (The Three Musketeers), film uit 1921
 D'Artagnan (opera), over De drie musketiers
 D'Artagnan (schip, 2005), een schip van het Belgische baggerbedrijf DEME
 dArtagnan, een Duitse folk- en folkrockband